Лимбяяха — топоним в Ямало-Ненецком АО России:

 Лимбяяха — посёлок
 Лимбяяха (приток Таза)
 Лимбяяха (приток Ярудея)